Ordet type har flere betydninger eller specialiseringer:
Type (biologi)
Datatype
Type (statistik)